Surplomb désigne une construction, une donnée, etc., qui se trouve à une certaine hauteur mais pas au plus bas niveau :
 en météorologie radar, on parle de précipitations en surplomb lorsque le courant ascendant dans un orage donne de fortes réflectivités en altitude (voir voûte d'échos faibles) ;
 en alpinisme, un surplomb est une paroi rocheuse s'avançant au-dessus du vide ;
 en architecture, un surplomb désigne des constructions élevées dont la face n'est pas d'aplomb, et dont les parties supérieures sont plus saillantes que les inférieures ; ce qui est l'opposé du talus ou du fruit.